Булавина:

 Булавина, Анна Аркадьевна (род. 1988) — российская самбистка и дзюдоистка, призёр чемпионатов России по самбо, мастер спорта России по самбо.
 Булавина, Дарья Игоревна (род. 1998) — российская спортменка-стрелок.